Молодёжный кубок ФИФА, официальное название — «Молодёжный кубок Блу Старс/ФИФА» () — ежегодный международный спортивный турнир для молодёжных составов футбольных клубов.

История 
Кубок был основан под эгидой швейцарского клуба «» под названием Blue Stars Youth Cup в качестве международного турнира для молодёжных команд футбольных клубов. «Блу Старс» из Цюриха был одним из первых клубов, создавших обособленную молодёжную команду (это произошло в 1921 году). В 1939 году «Блу Старс» предложил учредить ежегодный турнир, в который бы приглашались лучшие молодые футбольные команды. В первом розыгрыше кубка победу одержала команда «Грассхоппер», а «Блу Старс» занял четвёртое место.

Первой нешвейцарской командой, выигравшей турнир, стала «Аустрия Вена» в 1947 году. В 1951 году «Вулверхэмптон Уондерерс» стал первым английским участником турнира.

В 1991 году ФИФА признала турнир официальным, а через четыре года он начал называться «Молодёжный кубок Блу Старс/ФИФА» (Blue Stars/FIFA Youth Cup).

В 1999 году «Сан-Паулу» стал первым неевропейским клубом, выигравшим турнир. На протяжении трёх следующих лет турнир выигрывали латиноамериканские команды, пока «Рома» не прервала их доминирование в 2003 году. В 2004 и 2005 годах чемпионом становился «Манчестер Юнайтед», доведя количество побед в турнире до 18, что до сих пор является рекордом.

В кубке на раннем этапе своей футбольной карьеры принимали участие многие известные игроки. Так, в 1956 году на турнире сыграли Бобби Чарльтон («Манчестер Юнайтед») и Хельмут Халлер («Аугсбург»), они же встретились в 1966 году в финале чемпионата мира на «Уэмбли». В 1977 году в составе «Милана» турнир выиграл Фульвио Колловати, который в 1982 году стал чемпионом мира в составе сборной Италии. Также в турнире в разные годы принимали участие такие игроки как Клаус Аугенталер, Марк Хьюз, Маркус Баббель, Рой Кин, Дитмар Хаманн, Райан Гиггз, Дэвид Бекхэм, Джей-Джей Окоча, Ники Батт, Пеп Гвардиола, Пол Скоулз, Гари Невилл, Фил Невилл.

В 2018 году прошёл юбилейный 80-й розыгрыш турнира. В нём впервые в истории приняли участие женские футбольные команды. Турнир прошёл в Цюрихе 9 и 10 мая, в нём сыграло 10 мужских и 6 женских команд.

Победители по годам

Количество побед по клубам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Страница турнира  на сайте FIFA.com 
 Результаты матчей турнира на сайте RSSSF.com 
 Страница турнира в Facebook 

Соревнования ФИФА